Voici la liste des planètes mineures numérotées de 41001 à 42000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

41001-41100

41101-41200

41201-41300

41301-41400

41401-41500

41501-41600

41601-41700

41701-41800

41801-41900

41901-42000 

41001-42000